

Красний Городок — селище, Смоленський район, Алтайський край
 Красний Городок — селище, Шацький район, Рязанська область

Красний Городок — колишнє село, Семенівський район, Чернігівська область